Ritzenhoff bezeichnet:

 Ritzenhoff AG, deutscher Glashersteller

Ritzenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Karen A. Ritzenhoff (* 1963), deutsche Filmwissenschaftlerin
 Martin Ritzenhoff (* 1969), deutscher Drehbuchautor
 Thomas Ritzenhoff (* 1961), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Wilhelm Ritzenhoff (1878–1954), deutscher Tauzieher und Leichtathlet